Willem van Egmont (26 januari 1412 – Grave, 19 januari 1483) was heer van Egmont, IJsselstein, Schoonderwoerd en Haastrecht en stadhouder van Gelre.

Biografie
Willem was de tweede zoon van Jan II van Egmont en de jongere broer van Arnold van Egmont, hertog van Gelre. Willem die in 1444 van zijn broeder de heerlijkheid Mechelen had gekregen, moest deze in 1459, nadat er een twist was ontstaan over de rechtmatigheid van het bezit, overlaten aan de maarschalk van Brabant, Jan heer van Wesemael, die Mechelen bij zijn dood (1462) aan Karel de Stoute naliet. Hoewel hij in 1452 tot raadsheer bij het Hof van Holland was benoemd, verbleef hij meestal in Gelre, waar hij zijn broer steunde in zijn conflicten met diens zoon Adolf van Egmont. Nadat Adolf zijn vader had opgesloten, voerde Willem de pro-Bourgondische partij aan.

Toen de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1473 de macht in Gelre verwierf, benoemde hij Willem tot stadhouder. Deze voelde zich echter te oud voor het ambt. Later zou zijn gelijknamige zoon eveneens stadhouder worden van Gelre. In 1477 nam Maria van Bourgondië Willem op in haar Grote Raad. Heer Willem was in 1478 op het kapittel te Brugge ridder van het Orde van het Gulden Vlies gemaakt.

Huwelijk en kinderen
Willem was op 22 januari 1437 in het huwelijk getreden met Walburga van Meurs, vrouwe van Baer en Lathum, dochter van Frederik van Meurs en Engelberta van Kleef. Uit het huwelijk werden, naast vier dochters, ook drie zonen geboren, die allen belangrijke functies zouden bekleden in dienst van het Bourgondisch-Habsburgse huis:

 Jan III graaf van Egmont, stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland
 Frederik van Egmont, heer van IJsselstein, graaf van Buren en Leerdam
 Willem van Egmont jr., stadhouder van Gelre
 Anna van Egmond (1440 - 1 september 1462), trouwde op 14 augustus 1459 met Bernard van Bentheim (1435 - 28 november 1476), graaf van Bentheim
 Elisabeth (?-1539), trouwde 1. met Gijsbrecht van Bronckhorst en 2. met Jan van der Aa, heer van Bokhoven
 Walburgia van Egmond, non te Renkum
 Margaretha, trouwde met Johan van Merode, heer van Leefdael, en na diens dood met Godert Torck

Naast de kinderen uit zijn huwelijk had Van Egmont nog vier kinderen bij verschillende vrouwen:
 Nicolaas van Egmond, werd gevangen op het Valkhof 1478-1481 tezamen met zijn halfbroers Frederik en Willem.
 Hendrik van Egmond (-voor 1511), wiens moeder Aleid Kreijnck was
 Frederik van Egmond
 Hendrika van Egmond, zij trouwde met Willem van Tuyl van Bulckesteijn (-1449). Hij was een zoon van Willem Willemsz. van Tuyl en Machteld van Matenesse, dochter van Adriaen van Matenesse (1385-1435)

Hij is bijgezet in Grave naast zijn broer, hertog Arnold van Gelre.

Voorouders

Referenties
 Obreen-kronieken.
 Nieuw Nederlandsch Biographisch Woordenboek (1911-1937) s.v. EGMOND (Willem van) (5), heer van IJselstein.

Egmont, Willem
Willem IV van Egmont
Heer van Egmond
Heer van IJsselstein
Egmont, Willem IV
Egmont, Willem
Egmont, Willem IV van